Carretera Central – strada principale di Cuba
 Carretera Central – denominazione della ruta nacional PE-2 del Perù
 Carretera Central – autostrada di Porto Rico